Der MFK Dubnica ist ein slowakischer Fußballverein aus Dubnica nad Váhom.

Geschichte 
Der Klub besteht seit 1926. In die 2. slowakische Liga stieg der Klub 1974 auf. Im höchsten slowakischen Klubwettbewerb, in dem der Klub seit der Spielzeit 2001/02 bis 2010/11 vertreten war, spielte man erstmals im Jahr 1996. Nach einem zeitweiligen Abstieg in die dritte Liga spielt der Klub seit 2018 wieder zweitklassig.

Sportliche Erfolge 
 2004/05: 4. Platz in der 1. slowakischen Liga

Ehemalige Spieler

Trainer 
  Stanislav Griga (2001–2003)

Europapokalbilanz

Weblinks 
Homepage des Vereins (slowakisch)

Dubnica, ZTS
Sport (Dubnica nad Váhom)